Echinoptilidae är en familj av koralldjur. Echinoptilidae ingår i ordningen sjöpennor, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echinoptilidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Echinoptilidae